Перфекционизм (философия)
 Перфекционизм (психология)